Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Jimmy Connors che si è ritirato sul punteggio di 4-4.

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali)
 Jimmy Connors (finale)
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Pat Cash (quarti di finale)

 Yannick Noah (campione)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Slobodan Živojinović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1988